Kraszewice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrzeszowski
 Kraszewice (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Ostrzeszowski
 Kraszewice (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański